Чайковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Чайковское сельское поселение — входит в Боготольский район Красноярского края
 Чайковское сельское поселение — входит в Нытвенский район Пермского края